Zolote Pole (în ) este localitatea de reședință a comunei Zolote Pole din raionul Kirovske, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Zolote Pole era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Zolote Pole, Zolote Pole
Zolote Pole, Zolote Pole, Kirovske
Zolote Pole, Zolote Pole, Kirovske, Crimeea